Les mots legat ou légat peuvent désigner :

 Un légat, titre officiel désignant quelqu'un chargé d'une mission.
 Arthur Legat, pilote belge de course automobile.
 Nicolas Legat, danseur, maître de ballet et chorégraphe russe.
 Serge Legat, danseur russe, frère du précédent.

 Nadine Nicolaeva-Legat, danseuse, maîtresse de ballet et chorégraphe russe.

Homonymie de patronyme